Нова Галактична Республіка — галактична держава у всесвіті «Зоряних війн», утворена Альянсом за відновлення Республіки взамін Галактичної Імперії після Битви на Ендорі.

Історія 
Нова Республіка була заснована командуванням Альянсу повстанців, що боровся проти Галактичної Імперії за відновлення Галактичної Республіки. Сформована в 4 ПБЯ після розпуску колишнього Альянсу вільних планет (створеного відразу після Битви при Ендорі як перехідна держава), вона стала основною владою у Галактиці.

Коли імператор Палпатін загинув, Галактична Імперія була дезорганізована та зазнала значних втрат від об'єднаного та натхненного битвою при Ендорі Альянсу повстанців. У 5 ПБЯ відбулася битва при планеті Джакку, в якій імперія зазнала поразки і її залишки були змушені підписати мир з Новою Республікою. Незгідні імперські сили втекли до Незвіданих регіонів з наміром відродити там імперію.

Нова Республіка була заснована на тих же принципах, що і стара Галактична Республіка тисячі поколінь тому: представницький парламентський орган управляє Галактикою на чесних і рівноправних умовах — але повинні були викорінитись недоліки, що призвели до падіння Галактичної Республіки. Нову Республіку захищав Новий Орден джедаїв, створений Люком Скайвокером, так само, як колись Галактичну Республіку захищав старий Орден джедаїв.

У 34 ПБЯ Верховний Порядок атакував столицю Нової Республіки Госніан Прайм з бази Старкіллер та знищив її. З загибеллю столиці припинив існування Сенат і держава фактично зникла, хоча цього не було оформлено офіційно. Для боротьби з Верховним Порядком Лея Органа сформувала Опір, який знищив Старкіллер. Проте, Верховний Порядок почав наступ на інші регіони галактики і сили Опору, тікаючи від переслідування, були розбиті за винятком групи вцілілих.

Примітки

Посилання 
 Нова Галактична Республіка на StarWars.com 
 Нова Галактична Республіка  в базі даних Зоряних війн 

Уряди Зоряних війн